

Biografia

Origini e formazione 
Nato in una famiglia medio borghese (il padre, Candido Garbin era un commerciante), venne indirizzato inizialmente dai genitori verso gli studi scientifici presso il Liceo ginnasio Antonio Pigafetta di Vicenza, ma successivamente preferì la vita militare frequentando l’accademia per aspiranti ufficiali. Il 20 maggio 1910 fu promosso sottotenente e inviato al 12º Reggimento Bersaglieri di Verona.

La Prima guerra mondiale 
Venne impiegato nel Regio Esercito italiano durante la prima guerra mondiale sul fronte di Asiago, sull'avanposto delle Melette durante la seconda offensiva dopo la Battaglia di Caporetto, inquadrato nel XXVIII Corpo d'armata, 47ª Divisione, I brigata bersaglieri, 12º Reggimento Bersaglieri, con il grado di Tenente, Comandante della 2ª Compagnia situata nell'avanposto sul Monte Tondarecar (Trentino). Durante l'offensiva nel dicembre 1917 dell'11ª Armata del generale Conrad, nel tentativo di reggere le posizioni assegnate sul fronte delle Melette (Battaglie delle Melette), cadde ferito gravemente e fatto prigioniero. Al termine della guerra ricevette la Medaglia d'argento al valore militare per il coraggio dimostrato durante il combattimento.

Periodo Interbellico 
In Italia il dopoguerra evidenziò la precarietà del fragile apparato istituzionale liberale che causò inevitabilmente una crisi di sistema e gravi difficoltà economiche che scaricarono il loro peso sulle fasce sociali più deboli portando inesorabilmente il paese verso una dittatura.

In un contesto estremamente difficile, come quello generatosi nel dopo guerra italiano, fu arruolato nella Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale - MVSN, come ufficiale nella 20ª Legione Nord Ovest. e contestualmente assunse l'incarico di Segretario nel nosocomio della Pia Opera di San Bonifacio.

All'interno della MVSN inizialmente svolse l’incarico di istruttore di tiro con armi automatiche portatili avendo maturato una grande esperienza, come ufficiale dei bersaglieri mitragliere, durante la prima guerra mondiale con le mitragliatrici FIAT e Maxim Mod. 1911. Questo perché all'atto dell'entrata dell'Italia in guerra (1915), era organicamente assegnata ad ogni battaglione, sia di fanteria che di bersaglieri, una sezione di mitragliatrici. 
Successivamente nel 1935 assunse il comando diretto della 20ª Legione Nord Ovest.

A causa delle ferite riportate durante la grande guerra, particolarmente sensibile ai diritti degl'ex combattenti, venne eletto Presidente degli Invalidi di Guerra di San Bonifacio, incarico che lo portò a partecipare a innumerevoli eventi a sostegno della causa nell'Italia settentrionale. Nel febbraio del 1925 partecipò a Roma, alla presenza di Benito Mussolini, anch'egli iscritto all'associazione a causa di una grave ferita ad una gamba, ad una celebrazione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tematica Invalidi di Guerra.

Nel periodo inoltre fu eletto Segretario presso il Tiro a Segno Nazionale di San Bonifacio. L'edificio si trova in Via Camporosolo, 13 a San Bonifacio (VR), la sua costruzione iniziò nel 1882 e terminò nel 1886 con la destinazione di Tiro a segno nazionale. Questo ente fu istituito per volontà di Giuseppe Garibaldi proprio nel 1882 (l’anno in cui l’«Eroe dei due mondi» morì) e la sede di San Bonifacio fu quindi una delle prime a essere costruita.

La Seconda guerra mondiale

Fronte jugoslavo

La Repubblica Sociale Italiana 
Dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 accettò l'incarico propostogli da Mussolini, nella costituenda Repubblica Sociale Italiana, di ufficiale nella Guardia Nazionale Repubblicana, assumendo il comando diretto del Comando provinciale di Mantova, incarico che mantenne fino al crollo finale del 1945.

La resa finale e la prigionia 
Con le truppe anglo-americane e partigiane, ormai alle porte di Mantova, il 23 aprile 1945 partecipò alle trattative, per evitare ulteriori perdite tra i reparti e tutelare la popolazione civile, che portarono alla resa incondizionata. Dopo il 30 aprile 1945, venne internato nel Campo di concentramento di Coltano in particolare nel campo PWE 337 nel comune di Pisa.

Nel dopo guerra

Il processo 
Rientrato a San Bonifacio ad inizio dicembre del 1945, fu sottoposto a processo come ufficiale e prigioniero della ex Repubblica Sociale Italiana.
Il 7 febbraio 1946, la Corte di cassazione prosciolse da ogni addebito, in blocco, gli ufficiali superiori della Guardia Nazionale Repubblicana in quanto modellata sull'ordinamento dell'Arma dei Regi Carabinieri”. Successivamente fu congedato con onore.

Vita privata 
In attesa delle sorti del processo di guerra, fu esonerato dalla carica di Segretario e Amministratore dell’Ospedale Pia Opera di San Bonifacio, di cui era stato membro fondatore, con conseguente retrocessione alla qualifica di impiegato di concetto, mantenendo il ruolo fino al 1948, data in cui si ritirò a vita privata.

Onorificenze e riconoscimenti

Note

Altri progetti